Карл Андреевич Гайлис (; а, волость Вецгулбене, Латвия — 4 января 1960, Москва, СССР) — латвийский советский революционер, государственный деятель.

Биография 
В 1906 вступил в ряды Социал-демократии латышского края (СДЛК). Вёл партийную деятельность в Петербурге, работал в издательстве «Прибой», в газете «Правда», в журнале «Вопросы страхования». Исполнял обязанности представителя ЦК СДЛК при фракции большевиков в Четвёртой Государственной думе. За свою деятельность подвергался репрессиям царского правительства. С 1916 член ЦК СДЛК.

После Февральской революции 1917 года член Вольмарского, затем Петроградского советов. Направлен делегатом на 1-й съезд Советов, на котором избран членом ЦИК. Один из организаторов и членов ревкома 12-й армии. Делегат 6-го съезда РСДРП(б). Делегат 2-го съезда Советов (ноябрь 1917).

Участвовал в Октябрьском вооруженном восстании 1917 года в Петрограде. Оставил об этом воспоминания, из которых следует, что именно Гайлиса Ленин в 1917 году спрашивал: поддержат ли латышские стрелки петроградских рабочих? "В. И. Ленина в основном интересовали вопросы, что представляют собой латышские стрелки, на чем основан их большевизм и насколько он глубок…"  Гайлис заверил Ильича в исключительной революционности латышей и услышал в ответ: "Жаль, что таких полков мало".

После восстания работал в Петроградском Военно-революционном комитете и штабе Петроградского военного округа.

Являлся одним из организаторов и руководителей Советской власти в Латвии (занимал при Петре Стучке должности члена Исполкома Латвийского совета и члена ЦК КП(б) Латвии). В 1919 занимал пост народного комиссара труда Латвии.

В марте 1919 в качестве представителя Латвии принимал участие в Учредительном съезде Коминтерна.

В 1919 член коллегии Наркомата национальностей РСФСР. В дальнейшем работал членом Президиума Верховного суда РСФСР, членом Верховного суда СССР

В 1933—39 член транспортной коллегии Верховного суда СССР. В 1939—52 старший консультант Верховного суда РСФСР. С 1952 персональный пенсионер. Скончался в Москве в 1960 году.

Награды 
 Орден Ленина

Примечания

Литература 
 Branko M. Lazić (Hrsg.): Biographical Dictionary of the Comintern. Hoover Press, Stanford 1986, S. 133.
 Большая советская энциклопедия / Гайлис Карл Андреевич

Большевики
Революционеры России
Революционеры Латвии
Латвийские социал-демократы
Члены СДЛК
Коммунисты Латвии
Министры труда Латвии
Народные комиссары Латвийской Социалистической Советской Республики
Участники Гражданской войны в России (красные)
Судьи России
Судьи СССР
Делегаты VI съезда РСДРП(б)